Raguse peut désigner :
 la république de Raguse (1358-1808), une ancienne république maritime, 
 dont la capitale était Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, en Croatie.
 elle prit le nom de province de Raguse entre 1809 et 1811 sous le contrôle de l'empire français.
 Raguse, une ville du sud-est de la Sicile.
 une marque de chocolat produite par la firme suisse Camille Bloch.

Homonymie